Герман Жак Иордан (; 9 июля 1877, Париж, Франция — 21 сентября 1943, Вагенингене, Нидерланды) — нидерландский физиолог, член Нидерландской королевской академии наук и Леопольдины.

Биография 
Родился Герман Жак Иордан 9 июля 1877 года в Париже. В 1896 году он окончил реальную гимназию в Айзенахе. В 1896—1897 года изучал естественные науки в Вюрцбургском университете. С 1898 года работает на Неаполитанской биологической станцию, где работал ассистентом профессора Антона Дорна. В 1901 году окончил Боннский университет с защитой диссертации по физиологии двигательной активности улитки Aplysia limacina. С 1915 по 1943 годы возглавил организованный им же самим Институт сравнительной физиологии при Утрехтском университете. 

В 1902–1907 годах Иордан работал в Цюрихе в , продолжая при этом свои физиологические эксперименты с низшими животными. В 1904 году стал преподавателем в Цюрихском университете. В 1907 году получил должность ассистента в Тюбингенском университете. В 1911 году он получил звание профессора. С 1913 года работал в Утрехтском университете.

Скончался Герман Жак Иордан 21 сентября 1943 года в Вагенингене.

Научные работы 
Основные научные работы посвящены пищеварению, дыханию и сравнительной физиологии нервно-мышечного аппарата.

Герман Жак Иордан вместе со своими учениками дал ряд ценных работ по сравнительной физиологии всасывания биохимии пищеварения как беспозвоночных, так и низших позвоночных рыб. Герман Жак Иордан являлся преподавателем курса натурфилософии в философской школе в Амерс-форде.

Признание заслуг 
 Член Леопольдины с 1932 года.
 Член Нидерландской королевской академии наук с 1928 года.

Примечания

Литература 
 БСЭ — 3-е издание.
 1984 — Биологи. Биографический справочник

Ссылки 
 Герман Жак Иордан на сайте Личности.
 Герман Жак Иордан на сайте Вокабула
 Герман Жак Иордан на официальном сайте БСЭ.

Умершие в Нидерландах
Физиологи Нидерландов
Члены Леопольдины